Le elezioni politiche in Italia del 2022 nelle circoscrizioni della Camera dei deputati hanno visto i seguenti risultati

Risultati

Circoscrizione Piemonte 1

Circoscrizione Piemonte 2

Circoscrizione Lombardia 1

Circoscrizione Lombardia 2

Circoscrizione Lombardia 3

Circoscrizione Lombardia 4

Circoscrizione Veneto 1

Circoscrizione Veneto 2

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

Circoscrizione Liguria

Dati relativi a 1.789 sezioni su 1.790.

Circoscrizione Emilia-Romagna

Circoscrizione Toscana

Circoscrizione Umbria

Circoscrizione Marche

Circoscrizione Lazio 1

Dati relativi a 3.481 sezioni su 3.482.

Circoscrizione Lazio 2

Dati relativi a 1.818 sezioni su 1.819.

Circoscrizione Abruzzo

Circoscrizione Molise

Circoscrizione Campania 1

Circoscrizione Campania 2

Circoscrizione Puglia

Circoscrizione Basilicata

Circoscrizione Calabria

Circoscrizione Sicilia 1

Dati relativi a 2.410 sezioni su 2.414.

Circoscrizione Sicilia 2

Dati relativi a 2.870 sezioni su 2.884.

Circoscrizione Sardegna

Circoscrizione Trentino-Alto Adige

Circoscrizione Valle d'Aosta

Circoscrizione Estero

Voci correlate
Camera dei deputati (Italia)
Elezioni politiche in Italia del 2022
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio plurinominale (Camera dei deputati)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio uninominale (Camera dei deputati)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per circoscrizione (Senato della Repubblica)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio plurinominale (Senato della Repubblica)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio uninominale (Senato della Repubblica)

Collegamenti esterni

Elezioni politiche in Italia del 2022
2022